Chlum est un toponyme qui peut désigner :

Chlum, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Chlum, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Chlum, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Chlum, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Chlum, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Chlum, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Chlum-Korouhvice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Chlum Svaté Maří, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Chlum u Třeboně, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.
ainsi que de nombreux sommets et quartiers de communes tchèques.

Homonymie de localités en  Tchéquie